Arnaud Maggs (1926-2012), photographe canadien,
Darryl Maggs (1949- ), ancien joueur de hockey sur glace canadien,
John Maggs (1819-1896), peintre anglais,
Kevin Maggs (1974- ), ancien joueur de rugby à XV anglais, 
Tony Maggs (1937-2009), ancien pilote de Formule 1 sud-africain.

Patronyme anglais